Julia Levy peut désigner :
 Julia Levy (1934-), une microbiologiste et immunologue canadienne ;
 Julia Levy-Boeken (1985-), une actrice française.